Jägergraben ist ein Gewässername:

 Jägergraben (Fredersdorfer Mühlenfließ), Kanal des Fredersdorfer Mühlenfließes (Senitz) in Schöneiche bei Berlin, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Jägergraben (Kleinarler Bach), rechter Zufluss des Kleinarler Bachs nach dem Jägersee bei Maut, Markt Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Jägergraben (Muckbach), rechter Zufluss des Muckbachs nach Heidenkessel, Stadtteil Dittwar, Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Jägergraben (Trauchgauer Ach), linker Zufluss der Trauchgauer Ach (zum Halblech) am Rand von Trauchgau, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Jägerbach